Старосемейкино — топоним:

 Старосемейкино — село в Красноярском районе Самарской области. 
 Старосемейкино — железнодорожная платформа в Красноярском районе Самарской области.